Jambangan (Bawang)
 Jambangan (Candi)
 Jambangan (Geyer)
 Jambangan (Jambangan)
 Jambangan (Kawedanan)
 Jambangan (Mondokan)
 Jambangan (Papar)
 Jambangan (Paron)
 Jambangan (Dampit)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing